Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2022 de l'Open d'Australie qui est disputé du 17 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Pour cette première levée du Grand Chelem, la 1 mondiale, lauréate de deux Majeurs, Ashleigh Barty, fait figure de grande favorite pour le titre. Elle a entamé cette saison par un titre à Adélaïde. Ses principales concurrentes sont Aryna Sabalenka (2 mondiale), qui a atteint deux demi-finales de Grand Chelem à Wimbledon et à l'US Open l'année précédente, l'Espagnole Garbiñe Muguruza (3 mondiale), récente vainqueure du Masters et finaliste de ce tournoi en 2020 et la Tchèque Barbora Krejčíková, lauréate de Roland Garros l'année précédente. De nombreuses joueuses apparaissent comme outsiders comme Anett Kontaveit, Paula Badosa ou encore Iga Świątek, qui ont fait toutes les trois leur entrée dans le top 10 en 2021. On peut aussi compter sur la Roumaine Simona Halep, ancienne  mondiale qui a commencé cette année par un titre à Melbourne. Coco Gauff et Elena Rybakina, toutes les deux membres du top 20, font aussi partie des joueuses qui peuvent aussi prétendre au titre.

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Jennifer Brady et Serena Williams, de l'Argentine Nadia Podoroska, de la Canadienne Bianca Andreescu, des Tchèques Karolína Muchová et Karolína Plíšková, et de la Tunisienne Ons Jabeur.

Elles sont respectivement remplacées par Wang Qiang, Zarina Diyas, Harmony Tan, Magdalena Fręch, Misaki Doi, Fiona Ferro et Irina Bara.

Pendant le tournoi 
La  mondiale et tenante du titre Naomi Osaka est éliminée de la compétition dès le  tour, battue par la jeune Américaine de 20 ans Amanda Anisimova (). À la suite de sa défaite elle chute dans le classement mondial à la  place mondiale. Il en est de même pour Sofia Kenin, passant de la  place mondiale à la  à la suite de sa défaite au  tour face à Madison Keys.

L'Australienne Samantha Stosur, âgée de 37 ans, prend sa retraite à l'issue du tournoi. Son dernier match en simple se tient au  tour contre Anastasia Pavlyuchenkova. Elle a remporté au cours de sa carrière 9 titres en simple dont un Majeur, à l'US Open en 2011, et 28 titres en double, dont 4 en Grand Chelem.

En battant Madison Keys en demi-finale, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty devient la première joueuse australienne à atteindre la finale de l'Open d'Australie depuis 1980.

Lauréate 
L'Australienne Ashleigh Barty domine en finale Danielle Collins et remporte ainsi son premier Open d'Australie. Il s'agit du  titre WTA de sa carrière, le  en Grand Chelem après Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021. Elle devient ainsi la première Australienne à remporter le tournoi depuis Chris O'Neil en 1978.

Primes et points 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 40 points WTA sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2022

Liens externes 
  Site officiel
 

2022
Tennis en Australie en 2022
Australie Simple dames
Tennis en janvier 2022